

Cinema 
 Trans-Europ-Express – film del (1966) diretto da Alain Robbe-Grillet.

Televisione 
 Trans Europe Express – documentario presentato da Michael Portillo.

Musica 
 Trans-Europe Express – titolo internazionale dell'album del 1977 Trans Europa Express dei Kraftwerk.
 Trans-Europe Express – titolo internazionale del singolo del 1977 Trans Europa Express dei Kraftwerk.

Trasporti 
 Trans Europ Express – rete di treni internazionali nata nel 1957 per idea di Franciscus Querien den Hollander – presidente e direttore delle ferrovie olandesi.
 Trans Europ Express Marchandises – rete di servizi ferroviari merci veloci.